''Основная статья — Список рек США.

Список рек 

Арикэри

Биг-Блу-Ривер

Миссури
Найобрэра

Норт-Платт

Платт

Репабликан-Ривер

Саут-Платт

Уайт-Ривер

Реки Небраски
Небраска
Реки